Perca (in tedesco Percha) – comune della provincia autonoma di Bolzano (Italia).
Perca – genere di animali della famiglia dei Percidi (Pesci teleostei).
Aurel Percă – arcivescovo cattolico rumeno